Wysoka (stad), miasto in woiwodschap Groot-Polen
 Wysoka (gemeente)
 Wysoka (powiat Strzelecki)
 Wysoka (powiat Suski)
 Wysoka (powiat wadowicki)